Варан може да се отнася за:

 Варани – семейство гущери

Варан (Varanes) e име на римските политици:
 Варан (консул 410 г.)
 Флавий Варан, консул 456 г.